Leonteus (griech. Λεοντεύς) ist der Name folgender Personen:

der griechischen Mythologie:
 Leonteus (Sohn des Koronos), Sohn des Koronos und Kämpfer vor Troja
 Leonteus (Gefährte), Gefährte des Jason

der griechischen Antike:
 Leonteus (Philosoph), Philosoph 
 Leonteus von Lampsakos, Schüler des Epikur

Leonteus steht für:
 (3793) Leonteus, Asteroid der Jupiter-Trojaner

Siehe auch:
 Leontios